CNV, sigle composé des trois lettres C, N et V, peut faire référence à :
 communication non violente, un processus élaboré par Marshall B. Rosenberg ;
 Cercle nautique verdunois ;
 Centre national de la chanson, des variétés et du jazz ;
 copy number variation (en français, variabilité du nombre de copies), la variabilité d'un gène au sein d'une espèce ;
 Conseil national des villes.
 Communication non verbale, faisant référence à l'ensemble des signaux émis par une personne autre que les mots (première acceptation) ou autre que par la voix (seconde acceptation).

CNV est aussi un code qui peut faire référence à :
 Canavieiras, dans l'État de Bahia, au Brésil, selon la liste des codes AITA des aéroports.